Казбек Геогрій Миколайович — генерал від інфантерії, учасник російсько-турецької війни 1877—1878 років.
 Казбек — стратовулкан, найсхідніший п'ятитисячник Кавказу, розташований на кордоні Грузії і Росії (Північна Осетія).

Також 
 Казбек — чоловіче ім'я.
 Казбеки — село в Україні, у Подільському районі Одеської області.
 Казбек — цигарки, що випускалися в радянські часи.
 Казбегі